

Biologie
buldog, een type hond
buldogmieren

Bedrijf
The Bulldog, een Amsterdams bedrijf

Voertuig
Bulldog (fiets), een Belgisch fietsmerk
Bulldog (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
KL-Bulldog, een type tractor
Yamaha BT1100 Bulldog, een motorfietsmodel van Yamaha

Overig 
Hey Bulldog, nummer van the Beatles